Гичка — стебло та листя деяких культурних трав'янистих рослин, переважно коренеплодів та бульбоплодів
 Гичка — розмовна назва верхньої частини зав'язаного мішка, вузла
 Гичка — діалектна назва гриви
 Гичка — діалектна назва ростка, паростка на коренеплодах

Прізвище 
 Гичка Сергій Григорович ( 1959) — український вчений-медик. Доктор медичних наук, професор. Заслужений діяч науки і техніки України.

Див. також 
 Гічка — легка довга і вузька веслова шлюпка
 Гича — річка
 Гичко Василь Михайлович ( 1938) — український співак

Примітки